Catu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Catu (ort), Bahia, 
 Catu (kommun), Bahia,

Indonesien 

 Pulau Catu, ö, Kepulauan Riau, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar